Hieronymus Steffan von Cronstetten ist der Name folgender Personen:

* Hieronymus Steffan von Cronstetten (Schultheiß) (1577–1639), deutscher Politiker, Schultheiß von Frankfurt am Main 
 Hieronymus Steffan von Cronstetten (Bürgermeister), deutscher Politiker, Älterer Bürgermeister von Frankfurt am Main 
 Hieronymus Adolf Steffan von Cronstetten, deutscher Politiker, Jüngerer Bürgermeister von Frankfurt am Main